En archéologie, une invention est la découverte d’un site ou d’un objet archéologique.
 Dans les domaines techniques ou technologiques, une invention est la création d’un nouveau dispositif ou d’un nouveau procédé technique.
 En droit, une invention est l’objet de la protection d’un brevet d’invention..
Dans ce cadre, on peut parler d’inventions scientifiques, pour désigner les découvertes scientifiques considérées par le droit de la propriété dans ce cadre l’invention d’un nom de marque commerciale]
 En musique classique, une invention est une forme musicale.
 En littérature, l’invention consiste à trouver le fond, les détails ou les ornements du sujet que l’on veut traiter.
 En religion, une invention de reliques est un récit portant sur la découverte miraculeuse d’ossements d’un saint, un martyr, un prophète ou d’un objet ayant touché à un saint.